Scaligero, che si riferisce alla famiglia Della Scala (o "scaligera")
Bartolomeo Scaligero (1605ca - ...) – pittore 
Giulio Cesare Scaligero (1484-1558) – umanista, filosofo e medico italiano
Giuseppe Giusto Scaligero (Joseph Justus Scaliger, 1540-1609) – umanista e storico francese di origini italiane, decimo figlio di Giulio Cesare Scaligero
Massimo Scaligero (1906-1980) – filosofo ed esoterista italiano